Le sigle RHR peut désigner :
 la Revue de l'histoire des religions
 la Radical History Review
 l'association d'étude sur la Renaissance, l'Humanisme et la Réforme, créée en 1975